Ратко Полич (Чрномељ, 18. август 1942 — 15. септембар 2022) био је југословенски и словеначки глумац. Потомак је Срба из Беле Крајине.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1961. || Ноћни излет || 
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || 
|-
| 1967. || Прича које нема || 
|-
| 1969. || Седмина || 
|-
| 1969. || Поликарп || 
|-
| 1969. || Битка на Неретви || Вуко
|-
| 1969. || La cattura || први војник
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1970. || Џон Клинг авантуриста  || Ачил Берг
|-
| 1970. || Оксиген  || студент
|-
| 1971. || Мртва лађа || Данијел
|-
| 1971. || Декамерон||
|-
| 1973. || Аутостоп||
|-
| 1974. || Vest in plocevina ||
|-
| 1974. || Тежак пут || италијански војник
|-
| 1974. || Страх || Дејвид Мисон
|-
| 1975. || Синови ||Дедић
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Хармоникаш
|-
| 1976. || Идеалист || Мартин Кацур
|-
| 1977. || То со гади || Борис
|-
| 1978. || Трен || Доситеј
|-
| 1978. || Прослава пролећа || Стефан
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Лудвиг Клауберг
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Стане Новак
|-
| 1979. || Освајање слободе || Булатовић „Булат“
|-
| 1979. || Тражења || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Трен (ТВ серија) || Доситеј
|-
| 1982. || 13. јул || Италијански официр
|-
| 1982. || Десети брат || Десети брат
|-
| 1983. || Три прилога словенској лудости || 
|-
| 1983. || Балкан експрес || Капетан Дитрих
|-
| 1983. || Самек (ТВ) || Франц Кениг
|-
| 1983. || Игмански марш || Берто
|-
| 1984. || Штефица Цвек у раљама живота (серија) || Јанез
|-
| 1984. || У раљама живота || Јанез
|-
| 1984. || Шта је с тобом, Нина || Марко Кораћ
|-
| 1984. || Крај рата || Кристијан
|-
| 1984. || Наслеђе || 
|-
| 1985. || Хајдучки гај (серија) || 
|-
| 1985. || -{Christophoros}- ||	Иван
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Кардинал 
|-
| 1985. || Тајванска канаста || Душан Видмар
|-
| 1985. || Црвени и црни || Конте Тонети „Црвени Гроф“
|-
| 1986. || Добровољци || Туриста
|-
| 1986. || Пат позиција || 
|-
| 1987. || Љубави Бланке Колак || Томо
|-
| 1987. || Waitapu || Шверцер
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || Печарјев Миха
|-
| 1988. || Клопка || Сашин Пријатељ
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Мартин старији
|-
| 1988. || У средини мојих дана || 
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Полич
|-
| 1988. || Отпадник || Силво Хрен
|-
| 1988. || Балкан експрес 2 || Капетан Дитрих
|-
| 1989. || Сеобе || Терцини
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 (серија) || Капетан Дитрих
|-
| 1989. || Специјална редакција (ТВ серија) || Јанез Становшек 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Глуви барут || Комесар Владо
|-
| 1990. || Децембарска киша || Евген Бергер
|-
| 1991. || Операција Картиер || Чувај
|-
| 1991. || Паризи - Истра || 
|-
| 1991. || Чаруга || Газда Мартин
|-
| 1991. || Срчна дама || Лаки
|-
| 1991. || Гњурац || Јован Телембаковић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2000. || Је ли јасно, пријатељу? || Управник затвора
|-
| 2001. || Сладке сање || Lawyer
|-
| 2002. || Песников портрет з двојником || 
|-
| 2002. || Зујање у глави || Мрак
|-
| 2002. || Држава мртвих || Јанез Крањц
|-
| 2004. || Матхилде || 
|-
| 2004. || Наша мала клиника (серија) || Др. Хуберт Дакл
|-
| 2006. || Либертас || Замања
|-
| 2006. || Тоталка || Јанез
|-
| 2007. || 1/2 || Никша
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2012. || Ноћни Бродови || Јаков
|-
| 2013. || Фалсификатор || Јосип Броз Тито
|-
| 2013. || Равна Гора (ТВ серија) || Потпуковник Рудолф Укмар
|-
| 2015. || Case: Osterberg || Ковач сениор
|-
| 2016. || Goreja postrv ||
|-
| 2017. || Песник револуције ||
|-
| 2019. || Дида с марса ||
|-
| 2020. || Jaz sem Frenk || Очев пријатељ
|-
| 2022. || Ленинов парк || Франц Балох
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 ГЛУМАЦ КЛИНИЧКУ СМРТ ДОЖИВЕО ЧЕТИРИ ПУТА: Радко Полич - са онога света полако долазиш себи, као ново рођење („Вечерње новости”, 11. новембар 2021)
 ПРЕМИНУО РАДКО ПОЛИЧ: Одлазак глумачког барда бивше Југославије („Вечерње новости”, 15. септембар 2022)
 Одлазак Радка Полича („Политика”, 16. септембар 2022)

Рођени 1942.
Умрли 2022.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена
Добитници награде Цар Константин
Срби у Словенији